Abbasi steht für:
 eine persische Silbermünze, Abbasi

Abbasi ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Abbasi (* 1981), iranischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hanif Abbasi (* 1966), pakistanischer Politiker 
 Hassan Abbasi (* ?), afghanischer Politiker und Stratege
 Kamil Al-Abbasi (* 1950), saudi-arabischer Hürdenläufer
 Kazi Jalil Abbasi (1912–), indischer Politiker
 Kurosch Abbasi (* 1986), deutscher Schauspieler und Sänger
 Rez Abbasi (* 1965) US-amerikanischer Fusion- und Jazz-Gitarrist
 Reza Abbasi (~1570–1635), persischer Miniaturmaler und Kalligraf
 Rizwan Abbasi, schottischer Schauspieler
 Shahid Khaqan Abbasi (* 1958), pakistanischer Politiker der Pakistan Muslim League
 Shakeel Abbasi (* 1984), pakistanischer Hockeyspieler
 Shamseddin Seyed Abbasi (1943–2003), iranischer Ringer
 Soulmaz Abbasi (* 1984), iranische Ruderin

Siehe auch:
 Abbassi
 Abassi